

Cinema 
 Hard Boiled – film del 1919 diretto da Victor Schertzinger
 Hard Boiled – film del 1925 diretto da Leo McCarey
 Hard Boiled – film del 1926 diretto da J.G. Blystone
 Hardboiled – film del 1929 diretto da Ralph Ince
 Hard Boiled (Lashou Shentan) – film del 1992 diretto da John Woo

Fumetto 
 Hard Boiled – miniserie Dark Horse Comics

Letteratura 
 Hard boiled – sottogenere letterario del romanzo giallo